Hatzfeld (Eder), comune tedesco dell'Assia, circondario di Waldeck-Frankenberg;
Famiglia von Hatzfeld, dinastia nobiliare tedesca originaria di Hatzfeld.
Hatzfeld è un sobborgo e quartiere residenziale di Barmen, uno dei distretti urbani di Wuppertal.